Ел Торонхо има више значења:

 Ел Торонхо (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Торонхо (Санта Ана Маја), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику